Différents bateaux ont porté le nom de Sâone ;
 Saône (1798), un Dahabieh utilisé sur le Nil durant la campagne d'Égypte ;
 La corvette Agathe (1826) lancée sous le nom de Saône et renommée un an plus tard ;
 Le vapeur Saône (1855) ;
 L'aviso Saône (1880) ;
 Le pétrolier ravitailleur d'escadre La Saône (1939–2013).